Camsell Lake ist der Name folgender Seen in Kanada:

 Camsell Lake (Alberta), in Wood Buffalo
 Camsell Lake (British Columbia), in Bulkley-Nechako
 Camsell Lake (Manitoba), in der Division No. 1
 Camsell Lake (Nordwest-Territorien)